Pithoragarh (district), een district van de Indiase staat Uttarakhand
 Pithoragarh (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Pithoragarh